Denis Julien Inscription bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Denis Julien Inscription (Colorado), ID-Nr. 86003395
 Denis Julien Inscription (Utah), ID-Nr. 91000617